

Жінки 
 Матишевська Ольга Павлівна — доктор біологічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020

Чоловіки 
 Матишевський Павло Семенович (1919—2001) — український правознавець, фахівець в галузі кримінального права, доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник вищої школи УРСР.

Примітки